Julius Lenhart – ginnasta e multiplista austriaco
 Franz Lenhart – pittore e disegnatore austriaco naturalizzato italiano
 Steven Lenhart – ex calciatore statunitense